Това е списъкът с епизоди на „Готъм“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

През май 2018 г. сериалът е подновен за пети и последен сезон, който започва на 3 януари 2019 г.

Общ преглед

Сезон 1: 2014 – 2015

Сезон 2: 2015 – 2016

Сезон 3: 2016 – 2017

Сезон 4: 2017 – 2018

Сезон 5: 2019

Източници 

Списъци с епизоди на екшън сериали
Списъци с епизоди на криминални сериали
Списъци с епизоди на драматични сериали